Le Tolosa Despòrt Gaelic (appelé également Tolosa Gaels) est un club sportif basé à Toulouse pratiquant le football gaélique, le hurling et le handball gaélique. 
Il est affilié à la Fédération de Football Gaélique en France et participe au championnat de France.

Histoire 
Fin 2009, emmenée par des passionnés français et irlandais, l'équipe toulousaine de sports gaéliques,  effectue ses premières séances d'entraînement.   

L'association Tolosa Despórt Gaelic est créée le , ayant pour objectif le développement du football gaélique masculin et féminin du hurling et du camogie en Haute Garonne, et la participation aux différents championnats à court terme.
Lors de cette première année 2010,  Toulouse participe au tournoi de Liffré comptant pour le championnat de France, au tournoi Ibérique de Barcelone et au challenge universitaire de Rennes.

Dès sa deuxième année d'existence, les Tolosa Gaels remportent le tout premier championnat fédéral de football gaélique (fondé par les 5 clubs français hors de Bretagne de l’époque) et se classent  au championnat de France. 
Toulouse est depuis devenu un des clubs cadres du football gaélique français.

Le club participe régulièrement aux compétitions Pan Européennes (Limerick, Maastricht, Paris) ainsi qu'à des tournois amicaux (Tournoi des Lutins à Niort, Coupe du Sud-Ouest et Coupe de l'Atlantique à Bordeaux).   

Toulouse atteint finalement les sommets en 2015 avec une victoire en championnat de France (après avoir terminé  du championnat fédéral) et remporte également la première édition de la ligue des champions de football gaélique.   

L'année 2016 est encore un meilleur cru avec une victoire dans tous les tournois disputés. Le palmarès du club s'étoffe encore un peu plus avec un titre de champion fédéral et, surtout, un second titre de champion de France consécutif.

Une équipe féminine est en place depuis les débuts du club. L’effectif reste limité mais a permis notamment au club de se classer sur le podium du championnat féminin en 2016.

Pour la saison 2020-21, le club démarre une section handball gaélique et fait partie des rares équipes en France à pratiquer ce sport.

Palmarès masculin
2022 :  du tournoi d'Arthon.

2020 : Vainqueur Tournoi de Mondeville.

2019 : Champion de la Ligue Sud-Ouest.

2016 : Champion de France. Champion Fédéral. Vainqueur Tournoi de Provence, Lyon et Toulouse.

2015 : Champion de France.  du Championnat Fédéral. Vainqueur Tournoi de Bordeaux. Finaliste Tournoi de Clermont et de Toulouse.  Tournoi de Niort.

Vainqueur de la ECB Ligue des Champions à Pontevedra.

2014 :  du Championnat de France.  du Championnat Fédéral.  du Championnat tournoi de Toulouse. Vainqueur Tournoi de Lyon. Finaliste Tournoi de Niort.

2013 :  du Championnat Fédéral. Finaliste Tournoi de Toulouse et de Clermont.  Tournoi de Lyon et de Niort. Vainqueur Tournoi des Lutins à Niort.

2012 :  du Championnat Fédéral. Finaliste Tournoi de Paris.  du tournoi de Toulouse.  des tournois de Lyon et de Clermont.

2011 :   du Championnat de France. Champion Fédéral. Vainqueur Tournoi de Toulouse et de Lyon.  du  Tournoi de Niort.

Saison 2021 - 2022 
Après deux saisons marquées par le COVID-19, les sessions d'entrainement reprennent début septembre sur le terrain Sordelo à Pech David, surplombant la ville Rose. Les problèmes d'éclairage du terrain contraindront l'équipe à déplacer les entrainements aux Argoulets dès octobre.

Le brassard de capitaine de la saison 2021-2022 revient à Joel tandis que le coaching est partagé entre Simone, Seamus (James) et Florian.

L'équipe masculine terminera  de la Ligue du Sud-Ouest, résultat des tournois de Bordeaux (1er), Niort (2nd) et Toulouse (3e). Dans le championnat de France, elle terminera 9e à la suite des tournois d'Angers, de Lyon et de Toulouse. Les températures caniculaires de juin inciteront la préfecture de Gironde à annuler tous les rassemblements sportifs sur le week-end du 16-17 juin, privant les joueurs et joueuses des play-off. 

L'équipe masculine arrachera la troisième place au tournoi d'Arthon, à l'issue d'une petite finale haletante contre l'équipe de Mondeville.

L'équipe Four Monkeys gagnera la Winter League interne, devançant le Black Lyon et les Botanists. Nicolas Taverne sera élu meilleur joueur du tournoi, qui malheureusement marquera la fin de sa saison en raison d'une sérieuse blessure à la cuisse à la suite d'un sprint défensif.

Le tableau ci-dessous présente les statistiques de l'effectif masculin des tournois de Angers, Lyon, Arthon et Toulouse.

Palmarès féminin 
2020 : 2ème place au tournoi de Lyon, 2ème place au championnat de la ligue Sud-Ouest

2016 : Vice championne de France

Annexes

Articles connexes 
Football gaélique
Football gaélique en France

Liens externes 
Site officiel

Équipe de football gaélique
Club de sports gaéliques en France
Club sportif fondé en 2010
Club sportif à Toulouse